Ре́бентиш () — немецкая фамилия:

 Ребентиш, Дитер (род. 1941) — немецкий историк
 Ребелнтиш, Иоганн Карл фон (1710—1765) — генерал-майор прусской армии
 Ребентиш, Иоганн Фридрих (1772—1810) — немецкий ботаник
 Ребентиш, Эрнст (1920—2013) — немецкий врач